Кремонская хроника лат. Chronica Cremonensis — написанное на латинском языке историческое сочинение города Кремона, фрагмент которого сохранился в рукописи XV в. Повествование фрагмента относится к 1310-1317 гг. и описывает участие императора Генриха VII в противостоянии гвельфов и гибеллинов в Италии.

Издания 
 Dei documenti storici e letterari di Cremona. Cremonae, 1857. p. 104.

 Chronici Cremonensis fragmentum / ed. Ph. Iaffe // MGH, SS. Bd. XVIII. Hannover, 1863, p. 807-808.

Переводы на русский язык 
 Кремонская хроника - в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Итальянские анналы
История Италии